Thrombozytopenische Purpura bezeichnet:

 Idiopathische thrombozytopenische Purpura Werlhoff (ICD-10: D69.3)
 Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura Moschkowitz (ICD-10: M31.1)